Ínterin puede referirse a:
Interim o Interim de Augsburgo
Interinidad o cualidad de interino